Alexandre Schapiro (1882-1946), militant anarchiste russe ;
 Hélène Schapiro (1916-2000), française juive d'origine polonaise, déportée à Auschwitz puis plus tard à Bergen-Belsen qui survit à la Shoah et devient un témoin.
 Leonard Schapiro (1908-1983), historien et politologue britannique ;
 Mary Schapiro (née en 1955), femme politique américaine ;
 Meyer Schapiro (1904-1996), historien de l'art américain ;
 Miriam Schapiro (1923-2015), artiste canadienne ;
 Sacha Schapiro (1890-1942), anarchiste ukrainien, père du mathématicien Alexandre Grothendieck ;
 Steve Schapiro (1934-2022), photojournaliste américain ;
 Willy Schapiro (1910-1944), résistant communiste français.

Voir aussi 
 

Patronyme juif